David Carpenter (1947-), est un historien britannique.
 David Carpenter (1941-), est un écrivain canadien.
 David Carpenter (1985-), est un joueur américain de baseball.
 David Carpenter (1987-), est un joueur américain de baseball.
 David Carpenter (1930-), est un célèbre tueur en série américain surnommé « le tueur des sentiers. »

Voir aussi 
 Carpenter